Antefoqer est un prénom masculin de l'Égypte antique.

 C'est le nom porté par Antefoqer, vizir d'Amenemhat  puis de Sésostris 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
Vizir de l'Égypte antique